M67 ou M.67 peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
 Char M67, un char moyen lance-flammes américain  ;
 M67, une grenade américaine.

Sciences 
Astronomie
 M67, un amas stellaire de la constellation du cancer.

Médecine 
 Autres atteintes de la synoviale et du tendon, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 Macchi M.67, un hydravion de course italien.

Autoroute
  Autoroute britannique M67, une autoroute du grand Manchester.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres